El término sardinera puede hacer referencia a:

Sardinera, red con que se realiza la pesca de sardinas
Sardinera, especie de planta herbácea perteneciente a la familia Amaranthaceae.